

Sigle 
 Lyon Turin Ferroviaire – società costituita da Rete Ferroviaria Italiana e Réseau ferré de France per la gestione del futuro collegamento ferroviario Torino-Lione

Codici 
 LTF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leitre (Papua Nuova Guinea)

Altro 
 LTF – abbreviazione aeronautica di Landline telephone – Telefono a filo